Konstituierung (lat. constituere, „festsetzen, feststellen, errichten“) ist ein Begriff, der das grundlegende Bilden, Gründen, Festsetzen, Sich-Organisieren beschreibt. Zu den einzelnen Bedeutungen siehe:

 Konstituierende Sitzung
 Konstituierende Versammlung
 Konstituierende Gewalt

Siehe auch:
 Konstitution (Begriffsklärung)